Raúl Marrero ist der Name folgender Personen:

* Raúl Marrero (Sänger) (1926–2018), puerto-ricanischer Cantautor
 Raúl Marrero (Boxer) (* 1951), kubanischer Boxer